Cussac (Cantal)
Cussac (Haute-Vienne)
ook:
Cussac-Fort-Médoc,  Gironde
Cussac-sur-Loire, Haute-Loire